Popper / Popperová je příjmení následujících osob, případně o něj odvozených dalších významů.

Původ 
Příjmení Popper odkazuje pravděpodobně na město Frankfurt nad Mohanem, které se v hebrejštině zkracovalo znaky "פפ"/"ff"/"pp", a které bývalo součástí jména jako například u frankfurtského rabína Jacob ben Benjamin Ha-kohen Poppers ("Jacob syn Benjamina Hakohena frankfurtského")  případně Frankfurt nad Odrou (kde jsou židé uváděni od 13. století). Případně se může jednat také o Poprad (zkracovaný PP, jakož i řeka Poprad je německy Popper a Popradská kotlina Poppertal).

Příjmení osob
 Albert Popper, viz Vojtěch Popper
 Ami Popper (* 1969), izraelský vrah
 David Popper (1843–1913), česko-rakouský violoncellista z Prahy
 David H. Popper (1912–2008), americký diplomat
 Emil Popper viz Emil Pollert (1877–1935), český operní pěvec
 Erwin Popper (1879–1955), rakouský lékař
 Frank Popper (* 1918), historik umění
 Frank J. Popper (* 1944), urbanista
 Bedřich Leopold Popper (1866–1941), český židovský velkopodnikatel v obuvnictví 
 Heinrich Popper (1842–1896), rakouský bankéř a politik z Bukoviny
 Jáchym, svobodný pán Popper (1722-1795) - český židovský obchodník textilem, bankéř a továrník
 Jiří Popper (1930–2013), český zpěvák
 John Popper (* 1967), hudebník a textař
 Josef Popper-Lynkeus (1838–1921), rakouský filozof, sociální reformátor a vynálezce českého původu
 Julius Popper (1857–1893), rumunský inženýr a podnikatel
 Karl Raimund Popper (1902–1994), rakousko-britský filosof
 Moses Popper (též Moriz Popper; 1833–1885), pražský německý lékař-hygienik a statistik
 Moriz Popper (1867–?), filosof a autor
 Otto Popper – vlastní jméno spisovatele Oty Pavla
 Robert Popper (* 1967), producent komedií, spisovatel a herec
 Siegfried Popper (1848–1933), rakousko-uherský lodní konstruktér
 Vojtěch Popper, též Albert Popper (1808–1889), starosta ve Vimperku a oficiální lékař Schwarzenbergů

 Me‘ir ben Juda Leib Poppers (asi 1624–1662), český rabín a kabalista

 ženská varianta s přechýlením
 Catherine Popperová (* 1973), rocková hudebnice
Ilona Nováková-Popperová (1925–2019), maďarská plavkyně
Markéta "Grete" Popperová (1897–1976), německá fotografka v Praze ve 30. letech 20. století
Marie Popperová (též Maria Jeritza, 1887–1982), česká divadelní a filmová herečka
Marie Popperová (filmařka) (1895–1944), česká filmová producentka, oběť holokaustu
Rudolfína Popperová (též Dolfina Poppée, 1865–1934), česká grafoložka, soudní znalkyně a léčitelka

Další významy
 Popperova břitva, dle Karla Poppera vylučuje teorie, které nelze vyvrátit
 Popperova synagoga – rozcestník
 Popper (pivo) – Pivovar Popper s.r.o., Bytča (Slovensko)

Rozcestníky - příjmení
Německá příjmení
Židovská příjmení
Česká příjmení